PX ori px se poate referi la:

 Praxair (simbolul la bursă al acestei companii);
 Air Niugini (Codul IATA);
 Indexul Bursei din Praga - Prague Stock Exchange (PX Index);
 Paraxilen sau p-Xilen - simbolul acestei hidrocarburi aromatice;
 px poate fi o abreviere pentru pixeli;
 Rețetă medicală - în țările de limbă engleză, simbolul "℞" este adesea confundat cu "Px".

Acronime de două litere